Iska ima više značenja:
 Iska (Avelino)
 Iska (Benevento)
 Iska (Potenca)